Tomorrowland − festiwal muzyki elektronicznej
 Tomorrowland − album zespołu Black Majesty
 Kraina jutra (Tomorrowland) – amerykański film